Открытый чемпионат Сан-Диего () — профессиональный международный теннисный турнир, проводимый в осенние месяцы в Сан-Диего (Калифорния, США) на грунтовых кортах. Женский турнир с 1971 года входил в календарь WTA в разных категориях, а с 2022 года стал проводиться в категории WTA 500. С 2021 года стал проводиться мужской турнир и был включён в календарь ATP в категории ATP 250 с призовым фондом около 660 тысяч долларов.

История 
Первый турнир профессионального тура Virginia Slims прошёл в Сан-Диего в 1971 году. С 1979 года турнир был возобновлён уже на регулярной основе и за последующие тридцать лет не проводился только три раза.

Турнир сменил ряд спонсоров, из которых дольше всего его поддерживала компания Honda, название одного из брендов которой, Acura, он носил восемь лет, с 2000 по 2007 год. С 1988 года турнир в Сан-Диего был включён в сетку WTA-тура и за три года поднялся в ранге с пятой, низшей, категории, до третьей, а уже в 1993 году проводился как турнир второй категории с призовым фондом в 375 тысяч долларов — сумма, поднявшаяся к 2003 году до миллиона. В середине первого десятилетия XXI века турниру на короткое время была присвоена высшая, первая категория, а призовой фонд достиг 1,3 миллиона долларов. В 2008 году турнир был на два года прекращён в связи с расторжением контракта о спонсорстве и возобновлён в 2010 году с новым генеральным спонсором, группой страховых компаний Mercury.

В 2011-м году турнир сменил арену проведения, переехав в теннисный комплекс в Карлсбаде всё в той же Калифорнии. В 2014 году турнир снова исчез из календаря WTA: потеряв накануне сезона-2013 титульного спонсора и не найдя ему замену, владельцы лицензии достигли договорённости с WTA и USTA о ликвидации калифорнийского турнира в пользу приза в Токио, который некоторое время находился без места в календаре, не сумев собрать финансирование на свой прежний статус.. В 2015 году соревнование вернулось в календарь в ранге турнира серии WTA 125k, замкнув осеннюю серию турниров в регионе, расположенную в календаре после Открытого чемпионата США.

В 2021 году в условиях пандемии COVID-19 и в связи с отменой турниров в Восточной Азии Ассоциация теннисистов-профессионалов предоставила Сан-Диего лицензию на проведение мужского турнира базовой категории, а на следующий год после семилетнего перерыва в город вернули и турнир WTA (в категории WTA 500).

В 2022 году турнир вернулся в женский календарь WTA-тура.

Победители и финалисты 
Рекордсменкой турнира по числу титулов является Трейси Остин, четырежды выигрывавшая его в одиночном и один раз в парном разряде. По четыре титула на счету Штеффи Граф (все в одиночном разряде), Линдсей Дэвенпорт (по два в одиночном разряде и парах) и Кары Блэк (все четыре в парном разряде).

Из представительниц республик бывшего СССР по два титула выиграли Мария Шарапова (в одиночном разряде) и Наталья Зверева (в парах). В одиночном разряде турнир также выиграла Светлана Кузнецова, а в парном ещё четыре теннисистки из Латвии и России, причём турнир 2010 года стал победным для россиянок и в одиночном, и в парном разряде.

Одиночный разряд

Парный разряд

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Северной Калифорнии

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

US Open Series